Mahavelo (Farafangana)
 Mahavelo (Vondrozo)